Sorsele (gemeente), een Zweedse gemeente
Sorsele (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente